Mais Doce que o Mel (álbum de Eyshila)
Mais Doce que o Mel (álbum de Rebanhão)

Desambiguação